Молодёжный — посёлок в Моршанском районе Тамбовской области России. Входит в Алгасовский сельсовет.

География 
Расположен на севере региона, вдоль автодороги А 143.

Население 

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96 % от жителей.

История 
Постановлением правительства Российской Федерации от 21 декабря 1999 года № 1408 «О присвоении наименований географическим объектам и переименовании географических объектов в Ленинградской, Московской, Пермской и Тамбовской областях» новому посёлку было присвоено наименование Молодёжный.

Инфраструктура 
Детсад «Солнышко»

Спорткомплекс, каток.

Транспорт 
Стоит на региональной трассе «Тамбов — Шацк» (68 ОП МЗ 68Н-040), участке автодороги А 143.

Примечания 

Населённые пункты Моршанского района